La rosca es una forma geométrica, también llamada toro.

Mecánica
 El roscado de tuercas y tornillos.
 El sistema de rosca métrica, que establece la forma y proporciones de las tuercas y los tornillos.
 Rosca Whitworth, la más antigua conocida.
Rosca (Mecánica).

Gastronomía
 Rosquilla, un dulce frito de la cocina hispanoamericana.
 Dona, rosquilla estadounidense o dónut, dulce frito similar a la anterior.
 Roscón de Reyes, pan dulce típico del 6 de enero en España.
 Rosca madrileña o rosca de carne, elaborado con carne picada.
 Denominación de las palomitas de maíz en la provincia de Las Palmas (España).

Además
 Rosca (arquitectura), faja de material que, sola o con otras concéntricas, forma un arco o bóveda.
 Rosca (baile), con origen en la provincia de Salamanca (España).
 Rosca (colombianismo), palabra con que se designa en Colombia a la corrupción.
 Rosca (subgénero del Progressive-house), cosas que se ven en Warung Beach Club cuando toma el control de las bandejas el señor Hernán Cattaneo

Enlaces externos